We Can Do Anything – album discografico del gruppo musicale The Oppressed del 1994
We Can Do Anything – album discografico del gruppo musicale Violent Femmes del 2016